Los términos Valladares y Valadares pueden hacer referencia a:

Valadares 

 Valadares (Baião), freguesia portuguesa del concelho de Baião, distrito de Oporto.
 Valadares (Forcarey), aldea española de la parroquia de Meavía, del municipio de Forcarey, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Valadares (Lugo), aldea española de la parroquia de San Miguel de Villapedre, del municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia.
 Valadares (Monção), freguesia portuguesa del concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo.
 Valadares (Pontevedra), lugar español de la parroquia de Marcón, del municipio y provincia de Pontevedra, Galicia.
 Valadares (São Pedro do Sul), freguesia portuguesa del concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu.
 Valadares (Vila Nova de Gaia), freguesia portuguesa del concelho de Vila Nova de Gaia, distrito de Oporto.

Valladares 

 Valladares (apellido)
 Valladares (Outes), parroquia civil española del municipio de Outes, provincia de La Coruña, Galicia.
 Valladares (Oza-Cesuras), casa de labor española de la parroquia de Bandoja, del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
 Valladares (Pontevedra), parroquia civil española del municipio de Vigo, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Valladares (Soria), localidad deshabitada española del municipio de Arcos de Jalón, provincia de Soria, Castilla y León.

Otros 

 Governador Valadares, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.